Liga a IV-a Brașov este principala competiție fotbalistică din județul Brașov organizată de AJF Brașov, localizată în al patrulea eșalon al sistemului de ligi ale fotbalului românesc. A fost fondată în anul 1968, iar până în sezonul 2006–07 a fost cunoscută sub numele de Campionatul județean I, Divizia C - Faza județeană  și Divizia D. Echipa câștigătoare poate să promoveze în Liga a III-a, în funcție de rezultatul unui meci de baraj disputat împotriva unui unei echipe câștigătoare din campionatele județelor vecine. Numărul echipelor retrogradate din Liga a IV-a Brașov este variabil și depinde de numărul de echipe retrogradate din Liga a III-a.

Lista campioanelor

Sezonul 2017–2018

Baraj 
Pentru accederea în Liga a III-a, echipa SR Brașov a trebuit să joace un meci de baraj împotriva campioanei din Liga a IV-a Covasna.

Sezonul 2015–2016

Clasament

Baraj 
Pentru accederea în Liga a III-a, echipa Olimpic Cetate Rasnov a trebuit să joace un meci de baraj împotriva campioanei din Liga a IV-a Harghita.

Sezonul 2014–2015

Clasament

Baraj 
Pentru accederea în Liga a III-a, echipa Hărman a trebuit să joace un meci de baraj împotriva campioanei din Liga a IV-a Mureș.

Sezonul 2013–2014

Clasament

Baraj 
Pentru accederea în Liga a III-a, echipa Olimpic Zărnești a trebuit să joace un meci de baraj împotriva campioanei din Liga a IV-a Harghita.

Sezonul 2011–2012

Clasament

Baraj 
Pentru accederea în Liga a III-a, echipa Civitas Făgăraș a trebuit să joace un meci de baraj împotriva campioanei din Liga a IV-a Harghita.

Sezonul 2010–2011

Clasament

Baraj 
Pentru accederea în Liga a III-a, echipa Forex Brașov a trebuit să joace un meci de baraj împotriva campioanei din Liga a IV-a Dâmbovița.

Referințe

Legături externe
 Site-ul oficial AJF Brașov

Brașov